Carvoeira ist der Name mehrerer Gemeinden in Portugal:

 Carvoeira (Mafra)
 Carvoeira (Torres Vedras)

pt:Carvoeira